2543 км, 2543-й киломе́тр — топоним в России и Грузии.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2543 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога, Грузия. Код 564115
 2543 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Россия, Курганская область. Код 826390